Сезон ВНБА 2013 — стал 17-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Миннесота Линкс».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 15 апреля в Бристоле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2013 года под первым номером командой «Финикс Меркури» была выбрана центровая Бриттни Грайнер из Бэйлорского университета. Под вторым номером на этом драфте командой «Чикаго Скай» была выбрана форвард Елена Делле Донн из Делавэрского университета.

Регулярный чемпионат стартовал 24 мая игрой между клубами «Индиана Фивер» и «Сан-Антонио Силвер Старз», в которой «Фивер» обыграли своего соперника со счётом 79:64. 27 июля на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 102:98. Самым ценным игроком этого матча была признана форвард «Лос-Анджелес Спаркс» Кэндис Паркер, которая за 27 минут, проведённых на арене, собрала коллекцию из 23 очков, 11 подборов и 3 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в этом году завершился 15 сентября, MVP которого также была признана Кэндис Паркер. Тренер клуба «Вашингтон Мистикс», Майк Тибо, был признан тренером года, Елена Делле Донн из «Чикаго Скай» — новичком года. Официально турнир 2013 года закончился 10 октября, когда команда «Миннесота Линкс» обыграла в третьей игре финальной серии до трёх побед клуб «Атланта Дрим», а MVP финала была признана форвард «Линкс» Майя Мур.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2013 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получила команда «Финикс Меркури». 15 апреля 2013 года «Меркури» первой выбрали Бриттни Грайнер. Всего на драфте было выбрано 36 баскетболисток, из них 30 из США, 1 из Ямайки, 1 из Канады и 4 из Европы ( Эмма Миссеман,  Олджай Чакыр,  Алина Ягупова и  Диандра Чачуанг).

Первая пятёрка драфта:
  Бриттни Грайнер (Финикс Меркури)
  Елена Делле Донн (Чикаго Скай)
  Скайлар Диггинс (Талса Шок)
  Тэйлер Хилл (Вашингтон Мистикс)
  Келси Боун (Нью-Йорк Либерти)

Регулярный чемпионат 
{| class="toccolours" width=95% style="clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=2 style="background:#094480; color:white" | Регулярный сезон ВНБА 2013
|- valign="top"
|

|-
|

|-
|

|-
|

|-
|
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! width="5%" | Дата
! colspan=3; width="25%" | Матч
! width="6%" | Результат
! width="25%" | Очки
! width="25%" | Подборы
! width="25%" | Передачи
|-
| rowspan=1|1|| Талса || @ ||Нью-Йорк ||93 : 88 || Уиггинс (25)2 игрока (20) ||Пэрис (13) Брэкстон (15) ||Р.Уильямс (6)Пондекстер (6)
|-
| rowspan=1|2|| Атланта || @ ||Лос-Анджелес ||92 : 82 ||де Соуза (27) Огвумике (17) ||Томас (8)Огвумике (10) || Бентли (11)Толивер (9)
|-
| rowspan=2|4|| Атланта || @ || Индиана ||89 : 80 (ОТ) ||Маккатри (30) Кэтчингс (22) ||де Соуза (15)Ларкинс (17) ||Маккатри (8) Кларендон (5)
|-
| Миннесота || @ || Лос-Анджелес ||83 : 74 ||Огастус (23) Паркер (25)||Брансон (11) Паркер (8) ||Уэлен (14)Огвумике (4)
|-
| rowspan=5|6|| Коннектикут || @ || Вашингтон ||77 : 70 ||Уайт (26)Лэнгхорн (16) || Басс (10)Лэнгхорн (11)||Уайт (6)4 игрока (2)
|-
| Нью-Йорк || @ || Атланта ||57 : 70 || Брэкстон (17) Маккатри (16) || Пирсон (8)де Соуза (14)||Монтгомери (4) Маккатри (3)
|-
| Талса || @ || Лос-Анджелес ||70 : 74 ||Г.Джонсон (19)Паркер (20) ||Пэрис (9)Паркер (9) ||Диггинс (3)Хардинг (10)
|-
| Чикаго || @ || Индиана ||77 : 82 ||Фаулз (23) Дженьюари (23)||Янг (10)Ларкинс (12) ||Кэш (4)Ларкинс (6)
|-
| Финикс || @ || Сан-Антонио ||83 : 80 ||Таурази (21)Адамс (26) ||Гринер (14) Эппел (17) ||Таурази (7)Джонсон (4)
|-
| rowspan=2|7|| Индиана || @ || Коннектикут ||69 : 60 ||Кэтчингс (15) Гриффин (14)||Бриланд (9) Басс (11) ||Кларендон (6)3 игрока (2)
|-
| Сиэтл || @ || Миннесота ||60 : 75 ||Т.Райт (22) Брансон (19)||Т.Райт (8)Петерс, Маккарвилл (10) ||Т.Райт (3)Уэлен, Маккарвилл (4)
|-
| rowspan=3|8|| Атланта || @ || Финикс ||71 : 79 ||Маккатри (25) Таурази (25) ||де Соуза (10) ''Гринер (11)||Херрингтон (5)Таурази (6)|-
| Вашингтон || @ ||Чикаго ||79 : 93 || Латта (18) Делле Донн (22) || Вон (8)Фаулз (9)||Латта (7) Вандерслут (6)|-
| Сан-Антонио || @ || Талса ||65 : 98 ||Перкинс (21) Р.Уильямс (51)||Эппел (7) Пэрис (8)||2 игрока (4)Гудрих (11)|-
| rowspan=3|10|| Нью-Йорк || @ || Финикс ||76 : 80 ||Смит (17) Дюпри, Боннер (18) ||Пирсон (15)2 игрока (6) ||Пирсон (6)Таурази (9)|-
| Индиана || @ || Вашингтон ||67 : 69 || Дженьюари (16) 2 игрока (15)||Ларкинс (9)Лэнгхорн (10)||Дженьюари, Филлипс (4)Латта (4)|-
| Сиэтл || @ || Миннесота ||60 : 73 ||Т.Райт (14)Мур (20) ||Куинн (8) Брансон (8)||Т.Райт (5)Уэлен (4)|-
| rowspan=2|11|| Коннектикут || @ ||Атланта ||78 : 77 ||Басс (15) Маккатри (23)||2 игрока (6)  Маккатри (10)||Монтгомери (7)Маккатри (7)
|-
| Чикаго || @ || Финикс ||70 : 68 ||Принс (21) Дюпри (15)||Фаулз (12) 2 игрока (6)|| Вандерслут (6)Джеймс (5)
|-
| rowspan=2|12|| Талса || @ || Сиэтл ||67 : 76 || Р.Уильямс (17)Стриклен (26) ||Джексон-Джонс (10) Томпсон (10)||Р.Уильямс (4)Райт (6)|-
| Лос-Анджелес || @ || Миннесота ||85 : 84 ||Огвумике (25)Огастус (23) ||Огвумике (11) Брансон (11)||2 игрока (4) 2 игрока (4)
|-
| rowspan=4|13|| Вашингтон || @ || Коннектикут ||82 : 56 ||Латта (19) Басс (13)||Вон (10) Педерсен (7)||Латта (5) Басс (3)
|-
| Индиана || @ || Нью-Йорк ||66 : 63 ||Кэтчингс (23) Милтон-Джонс (18) ||Кэтчингс (10)  Брэкстон (8)||Дженьюари (4)Пирсон, Монтгомери (5)
|-
| Чикаго || @ || Атланта ||87 : 82 ||Принс (29)Маккатри (29) ||Фаулз (18) де Соуза (13) ||Принс (7)Томас (6)
|-
|Финикс || @ || Сан-Антонио ||82 : 61  ||Таурази (20) 2 игрока (11) ||Томас (8)Эппел (10) ||Таурази (10)Джонсон (4)
|-
| rowspan=2|14|| Миннесота || @ || Чикаго ||79 : 66 ||Уэлен (23)Фаулз (17) ||Мур (11) Фаулз (11)||Уэлен, Мур (6)Кэш (6)
|-
| Сиэтл || @ || Талса ||85 : 73 || Томпсон (22)Лэйси (21) || Куинн (10)Р.Уильямс (5)||Райт (8)Р.Уильямс (4)
|-
| rowspan=4|15|| Коннектикут || @ || Индиана ||82 : 80 (ОТ) || Кастро Маркес (19)Крисмас (21) ||Басс (12)2 игрока (9) ||Монтгомери (8)2 игрока (4)
|-
| Лос-Анджелес || @ || Финикс ||89 : 55 ||Лавендер, Паркер (16) 2 игрока (9)||Лавендер (9)Томас (8) ||Хардинг (5)Джеймс (4)
|-
| Вашингтон || @ || Нью-Йорк ||70 : 52 ||Хилл (16)Бон (11) ||Вон (12)Пирсон (11) ||Миссеман (3)Пирсон (4)
|-
| Сан-Антонио || @ || Атланта ||97 : 68 ||Адамс (39)Бентли (17) ||Адамс (8)Анри (10) ||Джонсон (6)Томас (6)
|-
|}

|}

 Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

 Лидеры регулярного чемпионата 

 Матч всех звёзд ВНБА Матч всех звёзд ВНБА — 2013 прошёл в Анкасвилле (штат Коннектикут) 27 июля 2013 года. Это была одиннадцатая «игра всех звёзд» в истории ВНБА. По итогам голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.Сборная Востока: Кэппи Пондекстер (Нью-Йорк Либерти), Эпифанни Принс (Чикаго Скай), Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер), Энджел Маккатри (Атланта Дрим), Тина Чарльз (Коннектикут Сан), — старт; Айвори Латта (Вашингтон Мистикс), Шавонте Зеллус (Индиана Фивер), Кристал Лэнгхорн (Вашингтон Мистикс), Сильвия Фаулз (Чикаго Скай), Эллисон Хайтауэр (Коннектикут Сан), Эрика де Соуза (Атланта Дрим).Сборная Запада: Сеймон Огастус (Миннесота Линкс), Дайана Таурази (Финикс Меркури), Майя Мур (Миннесота Линкс), Ребекка Брансон (Миннесота Линкс), Кэндис Паркер (Лос-Анджелес Спаркс), — старт; Линдсей Уэйлен (Миннесота Линкс), Тина Томпсон (Сиэтл Шторм), Даниэлла Робинсон (Сан-Антонио Силвер Старз), Кристи Толивер (Лос-Анджелес Спаркс), Ннека Огвумике (Лос-Анджелес Спаркс), Глори Джонсон (Талса Шок).

 Плей-офф 

 Состав победителей 

 Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Кэндис Паркер, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Майя Мур, Миннесота Линкс
 Новичок года ВНБА: Елена Делле Донн, Чикаго Скай
 Лучший оборонительный игрок: Сильвия Фаулз, Чикаго Скай
 Лучший шестой игрок ВНБА: Рикуна Уильямс, Талса Шок
 Самый прогрессирующий игрок: Шавонте Зеллус, Индиана Фивер
 Приз за спортивное поведение: Свин Кэш, Чикаго Скай и Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Приз за лидерские качества: Кара Лоусон, Коннектикут Сан
 Тренер года: Майк Тибо, Вашингтон Мистикс

 Первая сборная всех звёзд: Ф Майя Мур (Линкс)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Сильвия Фаулз (Скай)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Линдсей Уэйлен (Линкс)

 Вторая сборная всех звёзд: Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ф Елена Делле Донн (Скай)
 Ц Тина Чарльз (Сан)
 З Энджел Маккатри (Дрим)
 З Сеймон Огастус (Линкс)

 Сборная новичков: Келси Боун (Либерти)
 Елена Делле Донн (Скай)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Скайлар Диггинс (Шок)
 Алекс Бентли (Дрим)

 Первая сборная всех звёзд защиты: Энджел Маккатри (Дрим)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Таниша Райт (Шторм)
 Арминти Прайс (Дрим)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:'''
 Ребекка Брансон (Линкс)
 Глори Джонсон (Шок)
 Эрика де Соуза (Дрим)
 Джиа Перкинс (Силвер Старз)
 Даниэлла Робинсон (Силвер Старз)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2013